Джу́лиан Уа́йатт Гло́вер (; род. 27 марта 1935, Хампстед, Англия, Великобритания) — английский актёр.

Биография 
Джулиан Уайатт Гловер родился 27 марта 1935 года в Хампстеде (Англия, Великобритания) в семье радиопродюсера Клода Гордона Глоера и журналистки Онор Эллен Морган (в девичестве Уайатт). У Джулиана есть младший брат по матери от её второго брака с Джорджом Эллиджем — музыкант Роберт Уайатт (род. 1945).

Джулиан окончил «Bristol Grammar School».

Карьера 
Джулиан дебютировал в кино в 1959 году, сыграв роль Снага в фильме «». В 2002 году Гловер озвучил паука-акромантула Арагога в фильме «Гарри Поттер и тайная комната». Всего он сыграл в 161 фильме и телесериале.

Личная жизнь 
В 1957—1966 годах Джулиан был женат на актрисе Айлин Эткинс (род. 1934).

С 28 сентября 1968 года Джулиан женат во второй раз на актрисе  (род. 1944). У супругов есть сын — актёр  (род. 10 июля 1969).

Избранная фильмография

Другие работы 
 Трилогия Основания — Хобер Мэллоу (1973)

Ссылки